Hopkins megye (Kentucky)
 Hopkins megye (Texas)